Богатиново — название населённых пунктов.

Россия 
 Богатиново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Богатиново — деревня в Угличском районе Ярославской области.